Chatham County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Chatham County (Georgie) – okres státu Georgie
 Chatham County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína